{{DISPLAYTITLE:(16275) 2000 JP58}}

A (16275) 2000 JP58 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 2000. május 6-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (16001–16500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói